Военное кладбище () — таллинский некрополь, часть комплекса Сиселинна (), расположено на улице Фильтри теэ. Курируется Военным министерством Эстонии, в настоящее время считается мемориальным, захоронения не производятся.

История 
Основано в 1887 году на землях, специально выделенных городскими властями для нужд Таллинского гарнизона. Интенсивно использовалось в годы Первой мировой войны (1914—1918).

Сохранился участок захоронений британских воинов, погибших в Освободительной войне (1918—1919). Воздвигнут мемориал жертвам взрыва на оружейном складе в Мяннику (по другим сведениям — в самом Таллине) 15 июня 1936 года.

Во времена Эстонской ССР на кладбище хоронили советских воинов

По распоряжению правительства Эстонии на Военное кладбище был перенесён демонтированный в ночь с 26 на 27 апреля 2007 года Таллинский монумент воинам-освободителям («Бронзовый солдат») и перезахоронены останки советских солдат, погибших при освобождении Таллина.

Известные захоронения 

См. категорию Похороненные на Военном кладбище Таллина

Примечания

Ссылки 
Военное кладбище в Таллине на Фильтри теэ

Военное кладбище в Таллинне
Кладбища Таллина
Памятники Эстонии
Военная история Эстонии